Jablánc (szlovákul Jablonica), település Szlovákiában
 Jablonica, patak Ukrajnában, Kárpátalján